Something, 1969-es Beatles dal, az Abbey Road albumról
 Something, a Lasgo belgiumi dance trió 2001-es dala
 Something, a litván Andrius Pojavis dala a 2013-as Euróvíziós Dalfesztiválról